Гавриченко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Гавриченко, Леонид Васильевич (род. 1942) — советский и российский актёр, Заслуженный деятель искусств России (1997).
 Гавриченко, Фёдор Николаевич (1892—1940) — советский военный, комбриг.

См. также 
 Гавриков